Syktywkar (, , wiss. Transliteration ) ist die Hauptstadt der Republik Komi im russischen Föderationskreis Nordwestrussland, mit  Einwohnern (Stand ).

Geografie 
Die Stadt liegt an der Mündung der Syssola in die Wytschegda. Syktywkar ist knapp 1000 km nordöstlich der russischen Hauptstadt Moskau gelegen.

Geschichte 
Anfang des 17. Jahrhunderts befand sich hier die Siedlung Syssolskoje (russisch ), 1780 wurde die Siedlung zur Stadt Ust-Syssolsk (russisch ) und war Verbannungsort im Gouvernement Wologda. 1921 wurde die Stadt zum Verwaltungszentrum der neugeschaffenen Autonomen Oblast der Komi. Von 1929 bis 1936 war die Stadt ein Teil des Nördlichen Krais und ab dem 5. Dezember 1936 Hauptstadt der ASSR der Komi. Ihren heutigen Namen in der Komi-Sprache erhielt die Stadt 1930 nach dem Fluss Syssola (komi: Syktyw). Der Name bedeutet „Stadt an der Syssola“.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Wirtschaft 

Syktywkar besitzt einen Binnenhafen an der Mündung der Syssola in die Wytschegda, so dass sich hier Schiffbauindustrie sowie holzverarbeitende Industrie, u. a. Mondi Pulp and Paper Syktyvkar angesiedelt haben.

Verkehr 
Syktywkar besitzt mit dem Flughafen Syktywkar einen Flughafen von regionaler Bedeutung mit regelmäßigen Flügen in andere russische Städte. Die Fernstraße R176 führt von Tscheboksary über Kirow nach Syktywkar. Der Bahnhof Syktywkar stellt die Endstation an der Abzweigung der Petschora-Eisenbahn aus Mikun dar.

Kultur und weiterführende Bildungseinrichtungen 
In Syktywkar befinden sich verschiedene Wissenschafts- und Kultureinrichtungen wie Theater, Museen und Hochschulen, unter anderem eine Filiale der Medizinischen Akademie Kirow. Darunter sind:
 Philharmonie der Republik Komi
 Filiale der Moskauer Universität der Verbraucherkooperation
 Filiale des Kirower Staatlichen Medizininstituts der Komi
 Forstinstitut der Sankt Petersburger Technischen Forstakademie
 Staatliche Universität Syktywkar
 Staatliches Pädagogisches Institut der Komi

Sport 
Sportliches Aushängeschild der Stadt ist der 1947 gegründete Bandyverein HK Stroitel Syktywkar. Seine Heimspielstätte ist das Respublikanskiy Stadion.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Wassili Latkin (1810–1867), Unternehmer und Forschungsreisender
 Wjatscheslaw Malyschew (1902–1957), Politiker
 Pawel Cholopow (1922–1988), Astronom und Hochschullehrer
 Juri Klimow (1940–2022), Handballspieler und -trainer
 Antanas Bosas (* 1955), litauischer Unternehmer und Politiker
 Julius Sabatauskas (* 1958), litauischer Politiker
 Juri Batukov (* 1962), Bariton
 Marina Pylajewa (* 1966), Short-Trackerin
 Pawel Franz (* 1968), Bandyspieler
 Wladimir Legotin (* 1970), Skilangläufer
 Ivan Babikov (* 1980), kanadischer Skilangläufer russischer Herkunft
 Wassili Rotschew (* 1980), Skilangläufer
 Olga Schtschutschkina (* 1980), Skilangläuferin
 Julia Schokschujewa (* 1988), Bobsportlerin

Klima 
Das Klima in Syktywkar ist kühlgemäßigt kontinental, mit humider Prägung. Die Temperaturen liegen im Januar bei durchschnittlich −17 °C, im Juli bei +17 °C. Der jährliche Niederschlag beträgt 541 mm. Syktywkar liegt 96 m über dem Meeresspiegel.

Städtepartnerschaften 
Syktywkar listet sechs Partnerstädte auf:

Weblinks 

 Webseite der Stadtverwaltung (russisch)
 Syktywkar auf mojgorod.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Republik Komi
Hochschul- oder Universitätsstadt in Russland
Hauptstadt eines Föderationssubjekts Russlands